Onderdistrict in Indonesië
 Tanon (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tanon (Tanon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Tanon (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java